

Ascronimi 
 EVN – European VLBI Network

Aziende 
 EVN – azienda austriaca del settore energetico

Codici 
 EVN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Yerevan-Zvartnots, Erevan, Armenia
 evn – codice ISO 639-3 della lingua evenki